Il doppio  del Comerica Bank Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Carsten Ball e Chris Guccione hanno difeso il titolo conquistato nel 2010, battendo in finale John Paul Fruttero e Raven Klaasen 7–6(7–5), 6–4.

Teste di serie

  Carsten Ball /  Chris Guccione (campioni)
  Jordan Kerr /  David Martin (quarti di finale)

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (finale)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Comerica Bank Challenger 2011